Fritz Waack ist der Name folgender Personen:

* Fritz Waack (Politiker), deutscher Politiker (SED), MdV 
 Fritz G. Waack (Fritz Gustav Waack; 1909–1989), deutscher Ingenieur und Fotograf